MLX steht für:
 Flughafen Malatya-Erhaç (IATA-Code), türkischer Flughafen
 Malawi Express (ICAO-Code), malawische Fluggesellschaft

Mlx steht für:
 Megalux, siehe Lux (Einheit), SI-Einheit der Beleuchtungsstärke

mlx steht für:
 Malfaxal (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in Vanuatu
 Millilux, siehe Lux (Einheit), SI-Einheit der Beleuchtungsstärke

Abkürzung